Aloma of the South Seas (1926), een film van Maurice Tourneur
Aloma of the South Seas (1941), een film van Alfred Santell